«Уфаоргсинтез» (; до 1994 года — Уфимский завод синтетического спирта) — производитель продукции органического синтеза, одно из четырёх промышленных градообразующих предприятий по переработке нефти в городе Уфе. Принадлежит акционерной нефтяной компании «Башнефть». Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966).

Основные виды деятельности компании — производство нефтехимической продукции,  работа с попутными газами нефтепереработки с получением полипропилена, полиэтилена разных марок, фенола, ацетона, альфа-метилстирола, дифенилолпропана, изопропилбензола, синтетического этилен-пропиленового каучука и других продуктов нефтехимии.

История 
Уфимский завод синтетического спирта основан в 1949 году, введён в эксплуатацию в 1956 году. С 1994 года входило в Башкирскую нефтехимическую компанию. В 1994 году на базе завода образовано акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез», которое в 1996 году переименовано в открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез».

Компания находится в производственной интеграции с НПЗ ПАО АНК «Башнефть».

За годы эксплуатации ПАО «Уфаоргсинтез» наращивает объём выпускаемой продукции и расширяет её ассортимент.

Предприятие выпускает около 30 наименований нефтехимической продукции и 25 наименований потребительских товаров. Завод организации в 2013 году вырабатывал около 25%  выпускаемого в РФ фенола, 15% ПВД и 14% полиэтилена. В настоящее время на заводе ведётся работа по изучению и подготовке к выпуску новых марок сополимеров ПП. 

В компании выпускается корпоративная газета «Башкирская нефть».

Продукция 
Основная производимая продукция органического синтеза (фенол синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол, дифенилолпропан), полимерные материалы (полиэтилен высокого давления и полипропилен различных марок в зависимости от назначения, каучук этиленпропиленовый СКЭП и этиленпропилендиеновый СКЭПТ, композиции полиэтилена для кабельной промышленности) и товары народного потребления, включая плёнку полиэтиленовую. 

В настоящее время завод выпускает также ацетон, фенол и альфа-метилстирол. Здесь освоено производство около 70 марок полипропилена.

Выпускаемые продукты нефтехимии отгружаются во все федеральные округи страны, в около 20 стран, включая Финляндию, Турцию, страны Восточной и Западной Европы, Балтии, Китай, СНГ.

Потребителями продукции ПАО «Уфаоргсинтез»  являются  предприятия химического комплекса, которые используют её в качестве сырья в производстве оргстекла, дифенилолпропана, фенолоформальдегидных смол, алкилфенола, присадок к маслам, плёнок, изделий технического, сельскохозяйственного назначения, резинотехнических изделий. Также нефтехимические товары предприятия находят применение в машиностроении, легкой промышленности, медицине, производстве электронных и электротехнических приборов, используется для изоляции трубопроводов и кабелей в электроприборах, в качестве антикоррозийных покрытий.

Собственники и руководство 
Общее количество акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет около 1300 лиц.

Крупнейшими акционерами общества являются АО «Объединённая нефтехимическая компания» (67,53 % от уставного капитала) и ПАО "Акционерная нефтяная компания «Башнефть»" (19,04 % от уставного капитала).

30 августа 2018 года генеральным директором назначен Юрий Владимирович Дудников, занимавший пост руководителя управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан в 2010—2018 годах. Росприроднадзор осуществлял и осуществляет федеральный экологический контроль на предприятии, вправе проводить внеплановые проверки, выдаче требований по снижению негативного воздействия на окружающую среду после согласования с органами прокуратуры.

С 17 августа 2021 года вместо Дудникова и. о. генерального директора назначен первый заместитель гендиректора по производству Каширин Николай Павлович.

Председатель совета директоров — Романов Александр Анатольевич.

Показатели деятельности 
Чистая прибыль ПАО «Уфаоргсинтез» по итогам 2015 года — 1,74 млрд р.

Выручка от реализации продукции за этот период — 20,91 млрд р., себестоимость реализованной продукции — 18,43 млрд р., прибыль от продаж — 6,22 млрд р.

Литература 

 Кочергин Н. М. Первенец Башкирской нефтехимии. Уфа, 1973.

Примечания

Ссылки 
 http://investcafe.ru/blogs/rustem/posts/14177
 http://www.metaprom.ru/factories/ufaorgsintez.html
 https://web.archive.org/web/20130716095119/http://www.14000.ru/integrated/sector/uos.html
 http://kniganefti.ru/company.asp?company=1267
 http://www.bashneft.ru/files/iblock/331/uos_document_64.pdf

Предприятия Уфы
Предприятия Башкортостана